Wyraz „radykał” (z łac. radicalis – zakorzeniony; od łac. radix – korzeń, rzodkiew; źródło) może oznaczać:
 radykał – zwolennik radykalizmu, osoba bezkompromisowa, o skrajnych poglądach, metodach działania;
 radykał – osoba domagająca się głębokich, zasadniczych reform działania państwa: w polityce, stosunkach społecznych, czy gospodarce;
 radykał – różne pojęcia teorii pierścieni.